Komtesa je neoficiální titul neprovdané dcery hraběte. Je odvozen z francouzského výrazu „la Comtesse“, hraběnka.

Užívání v českých a v německých zemích 
Hraběcí titul byl do systému českých šlechtických hodností pevně vkomponován po Bílé hoře, kdy jsme přejali systém říšské šlechty. Se vzrůstající oblibou francouzštiny u panovnického dvora pronikly do běžného povědomí i francouzské ekvivalenty českých, resp. německých titulů. Jedním z nich bylo i označení pro hraběnku „la Comtesse“. V německých zemích (území habsburské monarchie, do roku 1806 Svaté říše římské národa německého) se ujalo i v běžné řeči jako označení pro svobodnou hraběcí dceru v podobě „die Komtess“ či „die Komtesse“. Titul ovšem nebyl oficiálním a ani po zřízení Rakouského císařství roku 1804 nerozšířil řady v monarchii povolených šlechtických titulů, stejně jako nebylo povoleno užívání cizích šlechtických titulů (vikomt, markýz). V italštině, dlouho ovlivňované habsburským soustátím, existuje vedle výrazu „contessa“ – „hraběnka“ též „contessina“ – komtesa.

Země bez komtes 
Uhry si udržely vlastní šlechtické hodnosti a nepřijaly zcela rakouský systém. Rozdíl je patrný v nejnižším titulu vyšší šlechty, který byl v Rakousku, Německu i v českých zemích nazýván „Freiherr“ (svobodný pán) a v Uhrách „baron“ (tohoto titulu se pro svobodné pány hovorově používalo i u nás). Namísto výrazu „komtesa“ používali častěji „hraběnka“ – „grófnő“.
Ve frankofonních a anglosaských zemích nemá titul význam. Ve francouzštině ani v angličtině neexistuje, neboť oba jazyky znají pouze výraz „la Comtesse“ a „countess“, znamenající hraběnka. V Anglii navíc označuje hraběnku kontinentální, protože ostrovní monarchie má vlastní systém šlechtických titulů a hierarchie.

Slavné komtesy 
 Lata Brandisová (1895 – 1981) – dosud jediná žena, která dokázala zvítězit ve Velké pardubické steeplechase v roce 1937
 Franziska Comtesse von und zu Sandau – odvážná hrdinka německého filmu Hospoda ve Spessartu (1958) režiséra Kurta Hoffmanna podle příběhu Wilhelma Hauffa z roku 1827, kterou ztvárnila Liselotte Pulver; na film navazují filmy Strašidla ze Spessartu (1960) a Zlaté časy ve Spessartu (1967), kde Liselotte Pulver ztvárnila komtesu Charlottu von Sandau (1960) a dceru majitele hotelu Spessart (1967) Anneliese
 Komtesa Hortenzie, schovanka kněžny v Babičce od Boženy Němcové. Je to literární postava, poměrně často se vyskytující v ději.
Komtesa Tereza (zvaná Tracy), Bond girl v bondovce "V tajné službě Jejího Veličenstva". V závěru filmu se provdá za Bonda a vzápětí je zastřelena.

Šlechtické tituly